Marcel Deslauriers (né à Montréal le , mort en ) était un joueur de dames canadien. Marcel Deslauriers pratiquait les dames canadiennes dont il a été plusieurs fois champion du Canada à partir de 1927 et plusieurs fois champion mondial entre 1931 et 1955.

Il est devenu en 1956 le premier et seul Nord-américain, homme ou femme, à remporter le Championnat du monde de dames internationales et gagne le tournoi avec neuf victoires, neuf nuls et aucune défaite. Deux ans plus tard, en 1958, il perd un match contre Iser Kouperman 18-22. Deslauriers a dû se fier principalement à sa perspicacité, le Canadien connaissait peu la théorie sur 100 cases, alors l'apanage des Néerlandais et des Français.

Un tournoi canadien a été baptisé en son honneur et un livre a été écrit au sujet de ses stratégies.
Il publia en 1948 Les secrets du damier canadien.

Le coup Deslauriers 
Deslauriers a donné son nom à une combinaison classique, le coup Deslauriers.

Livres sur Marcel Deslauriers 
 L.J.A. Koops, Marcel Deslauriers : Partijen, fragmenten en analyses
 Johan Krajenbrink, Lambert-Jan Koops, KNK 2 Rekenen met Marcel Deslauriers, 2007

Notes et références 

Joueur de dames canadien
Naissance en juillet 1905
Naissance à Montréal
Décès en juin 1988
Décès à 82 ans